Stati Uniti d'America
 Big Lake – census-designated place del Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
 Big Lake – città della Contea di Sherburne, Minnesota
 Big Lake – villaggio della Contea di Holt, Missouri
 Big Lake – capoluogo della Contea di Reagan, Texas
 Big Lake – census-designated place della Contea di Skagit, Washington